Michael Walker (wielrenner) (1885-1971), Iers wielrenner
 Michael Walker (econoom) (1945), Canadees econoom
 Michael Walker (militair) (1944), Britse Chief of the Defence Staff
 Michael Walker (paralympiër), Brits paralympisch sporter